RHF est un sigle pouvant désigner :
 la restauration hors-foyer.
 le Royal Highland Fusiliers, le régiment royal de fusiliers des Highlands
 le  Réacteur à Haut Flux, le réacteur nucléaire de recherche localisé à l'Institut Laue-Langevin à Grenoble depuis 1971.